ТКЛ — многозначная аббревиатура:
 ТКЛ — Таганско-Краснопресненская линия
 ТКЛ — термоконтейнер бортовой для льда
 ТКЛ — Транскредитлизинг

См. также 
 ТКЛР — температурный коэффициент линейного расширения
 МТКЛ — мягкая торическая контактная линза
  — аббревиатура латиницей